

Населені пункти та їхні частини
 Лоє — село в гміні Кшиновлоґа-Мала Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Лоє — село в гміні Сецехув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Лоє — село в гміні Дубенінкі Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Лоє — село в гміні Каліново Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Лоє — осада в гміні Дубенінкі Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки